Vantage Point (englisch für Aussichtspunkt) steht für:
 Vantage Point (Album), Studioalbum der Band dEUS (2008)
 Originaltitel von 8 Blickwinkel, US-amerikanischer Spielfilm von Pete Travis (2008)
 VantagePoint Capital Partners, ein Private Equity Unternehmen
 The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969, Memoiren von Lyndon B. Johnson